Vergara of Bergara, een Spaanse gemeente
Vergara (Colombia), een Colombiaanse gemeente